En Pologne, Brzoza est le nom : 

 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 du village de Brzoza

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village de Brzoza, dans le powiat de Bydgoszcz ;
 du village de Brzoza, dans le powiat de Toruń.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Brzoza, dans le powiat de Krotoszyn ;
 du village de Brzoza, dans le powiat de Szamotuły.

 dans la voïvodie de Łódź :
 du village de Brzoza, dans le powiat de Piotrków ;
 du village de Brzoza, dans le powiat de Wieluń.

 dans la voïvodie de Lubusz
 du village de Brzoza .